Nostradamus – astrologo e scrittore francese, celebre per le sue profezie.
César de Nostredame – pittore francese, figlio di Nostradamus.
Nostradamus – album del 2008 dei Judas Priest
Nostradamus – film del 1994 diretto da Roger Christian
Nostradamus – film del 2000 diretto da Tibor Takács
Nostradamus – videogioco del 1993
Nostradamus – radar francese
Nikolo Kotzev's Nostradamus – opera rock